35. Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbyły się w dniach 19 - 27 lutego 2000 w norweskim Oslo. Z powodu złych warunków atmosferycznych bieg sztafetowy mężczyzn został rozegrany 11 marca w fińskim Lahti.

Mężczyźni

Sprint 

Data: 19 lutego 2000

Bieg pościgowy 

Data: 20 lutego 2000

Bieg indywidualny 

Data: 23 lutego 2000

Bieg masowy 

Data: 26 lutego 2000

Sztafeta 

Data: 11 marca 2000

Kobiety

Sprint 

Data: 19 lutego 2000

Bieg pościgowy 

Data: 20 lutego 2000

Bieg indywidualny 

Data: 22 lutego 2000

Bieg masowy 

Data: 26 lutego 2000

Sztafeta 

Data: 25 lutego 2000

Klasyfikacja medalowa

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 2000 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2000 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2000 12.5 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2000 15 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2000 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 2000 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 2000 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 2000 10 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 2000 12.5 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2000 4x7.5 km Relay 

Mistrzostwa świata w biathlonie
2000 w sportach zimowych
Biathlon w Norwegii
Biathlon w Finlandii